Yes (band), een rockband
Yes (album), een album van deze band
Yes (Pet Shop Boys), een muziekalbum van Pet Shop Boys
YES (Mika Nakashima-album), een muziekalbum van Mika Nakashima
:YES, een MS-DOS-compatibele Philips-computer
Yes (Unix), een Unix-programma dat een of meer letters eindeloos herhaalt, bij voorkeur de letter y
Yes (tijdschrift), een meisjesblad
Yes (film), een film uit 2004
Yes (2019), een film uit 2019 
YES Network, een New Yorks sporttelevisiekanaal
YES (politieke organisatie), de koepel van de Europese Jongsocialisten
Young Engineers Sportscar, afgekort Yes!, een Duits automerk
yes (Israël), een Israëlisch satelliettelevisieprovider